

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych
 Brzozowa – część wsi Przysypka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Brzozowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Brzozowa – osada w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż
 Brzozowa – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Brzozowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Brzozowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Brzozowa – przysiółek wsi Steblów w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Brzozowa – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły
 Brzozowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Brzozowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Połaniec
 Brzozowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

Zobacz też 
 Brzozowa Gać, Brzozowa Wólka